Pahasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pahasaari (ö i Södra Savolax), Nyslott,  (32 ha)
2. Pahasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar